Бенуви́ль:

Топонимы 
 Бенувиль — коммуна в департаменте Кальвадос, Франция
 Бенувиль — коммуна в департаменте Приморская Сена, Франция

Персоналии 
 Бенувиль, Жан Ашиль (1815—1891) — французский живописец
 Бенувиль, Франсуа Леон — французский живописец